Триумфа́льная а́рка или Триумфальные ворота может означать:

 Триумфа́льная а́рка — мемориальное сооружение.

Наиболее известные Триумфальные арки 
Италия
 Арка Гави — в Вероне.
 Триумфальная арка Тита — в Риме.
 Триумфальная арка Септимия Севера — в Риме.
 Триумфальная арка Константина — в Риме.

Россия
 Триумфальная арка — во Владивостоке.
 Триумфальная арка — в Курске.
 Триумфальная арка — в Магасе.
 Триумфальная арка — в Москве.
 Красные ворота — в Москве.
 Нарвские ворота — в Санкт-Петербурге.

Франция
 Триумфальная арка — в Париже.
 Арка на площади Каррузель — в Париже.

Прочие страны
 Триумфальная арка — в Могилёве (Белоруссия).
 Триумфальная арка — в Барселоне (Испания).
 Арка Победы — в Кишинёве (Молдавия).
 Триумфальная арка — в Бухаресте (Румыния).
 Триумфальная арка — в Пхеньяне (Северная Корея).

Массовое искусство 
 «Триумфальная арка» — роман (1945) Эриха Мария Ремарка и его экранизации:
 «Триумфальная арка» — американский фильм 1948 года.
  — британский телефильм 1984 года, римейк одноимённого фильма 1948 года.